John Balistreri – scultore e ceramista statunitense
Mario Balistreri – mafioso statunitense
Rosa Balistreri – cantante e cantastorie italiana